Barbara Matić (1994-), judokate croate ;
 Igor Matić (1981-), footballeur serbe ;
 Ivanka Matić (1979-), joueuse serbe de basket-ball ;
 Jasna Matić (1964-), femme politique serbe ;
Nada Matić (1984-), pongiste handisport serbe ;
 Nemanja Matić (1988-), footballeur serbe ;
 Peter Matić (1937-2019), acteur autrichien.

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme serbe